Telimena — рід грибів родини Telimenaceae. Назва вперше опублікована 1900 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Telimena відносять 25 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Raciborski, M. 1900. Parasitische Algen und Pilze Java's. Parasitische Algen und Pilze Java's. 1:1-39 - P.18

Роди грибів
Сордаріоміцети